Cette liste a pour objectif :
 de recenser les personnalités ayant reçu un titre sous le Premier Empire (et les Cent-Jours) ;
 d'indiquer la date des lettres patentes qui leur ont été adressées à cette occasion ;
 et enfin, de notifier les attributs héraldiques octroyés par le Conseil du sceau des titres (voir héraldique napoléonienne).

Liste

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

P

Q

R

S 

Szeliga - Mierzejewki

T

U

V

W

Y

Z

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes 
 Noblesse française
 Noblesse d'Empire
 Familles subsistantes de la noblesse d'Empire

Liens externes 
 Registres des lettres patentes et registres d'armoiries, 1808-1814, dans la base PLEADE (CHAN : Centre historique des Archives nationales) ;
 Noblesse d'Empire sur roglo.eu ;
 La Noblesse d'Empire sur http://thierry.pouliquen.free.fr ;